Алекса́ндр Пархо́менко: Пархоменко, Александр Иванович (род. 1981) — белорусский спортсмен, десятиборец.
 Пархоменко, Александр Яковлевич (1886—1921) — революционер и военачальник.

См. также 
 «Александр Пархоменко»